Бундеслига 2022/23 () — 60-й сезон немецкой Бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.

Турнир начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года. Чемпионский титул защищает «Бавария».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Награды

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022
Германия 1
Спорт в Германии в 2022 году
Спорт в Германии в 2023 году